Šušnjara - parfois transcrit Susnjara sans signes diacritiques en français - est un nom d'origine croate.

 Andrea Šušnjara (née en 1987), chanteuse croate.

Voir aussi 
 Donja Šušnjara, village de la municipalité de Štefanje, en Croatie.